ABC News (США) — американський телеканал новин мережі American Broadcasting Company (ABC).
 ABC News (Австралія) — австралійський телеканал новин мережі Australian Broadcasting Company (ABC).
 ABC News (Албанія) — албанський телеканал новин.